Cipolla kan syfta på:

 11600 Cipolla – asteroid i huvudbältet (1995 SQ2)
 Cipollas algoritm – teknik för att lösa vissa kongruensrelationer

Personer 
 Antonio Cipolla (1820–1874), en italiensk arkitekt
 Bruno Cipolla (född 1952), italiensk före detta roddare
 Carlo Maria Cipolla (1922–2000), Italian economic historian
 Glorianda Cipolla (född 1946), italiensk utförsåkare
 Flavio Cipolla (född 1983), professionell italiensk tennisspelare
 Michele Cipolla (1880–1947), italiensk matematiker